Азарян Альберт Арамаисович () — советский и украинский учёный, электротехник, специалист в области моделирования и программного обеспечения. Доктор технических наук (1993), профессор (1995), академик Академии горных наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины (2001), Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Биография 
Родился 3 июня 1941 года, Барум, Азербайджанская ССР.

В 1967—1961 годах работал в Армянском радиоцентре. В 1967 году окончил Одесский электротехнический институт, факультет радиосвязи и радиовещания. В 1967—1968 годах — начальник радиорелейной станции в городе Кривой Рог.

С 1968 года — в Криворожском горнорудном институте: ассистент, старший преподаватель, доцент, с 1979 года — на кафедре моделирования и программного обеспечения.

Научная деятельность 
Специалист в области моделирования и программного обеспечения. Соавтор 350 научных работ, 57  изобретений. Редактор профессионального издания: «Качество минерального сырья».

Научные труды 
Автор 5 монографий и 7 учебных пособий:
 Качество минерального сырья / А. А. Азарян, В. А. Колосов, Л. А. Ломовцев, А. Д. Учитель. — Кривой Рог: Минерал, 2001. — 201 с.
 Азарян А. А. Инструкция по нормированию, прогнозированию и учету показателей природы / Азарян А. А., Бызов В. Ф., Колосов В. А., Моргун А. В., Плеханов В. К., Попов С. А. — Кривой Рог: Минерал, 2002. — 120 с.
 А. А. Азарян Комплекс ресурсо- и энергосберегающих геотехнологий добычи и переработки минерального сырья, технических средств их мониторинга с системой управления и оптимизации горнорудных производств // А. А. Азарян, Вилкул Ю. Г., Капленко Ю. П., Караманиц Ф. И., Колосов В. О., Моркун В. С., Пилов П. И., Сидоренко В. Д., Темченко А. Г., Федоренко П. И. — Кривой Рог: Минерал, 2006. — 261 с.
 Азарян А. А / Азарян А. А., Колосов В. А., Моргун А. В., Плеханов В. К., Попов С. О. — Кривой Рог: Минерал, 2005. — 135 с.
 Азарян А. А. Инструкция по прогнозированию величин показателей извлечения железных руд, их нормированию по технологическим и экономическим критериям, планированию, учёту и контролю в процессе подземной разработки железорудных месторождений. (3-е изд., переработанное и дополненное) // Азарян А. А., Колосов В. А., Моргун А. В., Попов С. О., Ступник Н. И. — Кривой Рог: Октан-принт, 2012. — 178 с.

Автор 17 методических разработок и учебных пособий:
 Алгоритмический язык Си с типичными программами: учеб. пособие / УМК ПО, 1997. — 197 с.ISBN 5-7763-9676-X
 Алгоритмический язык Си с типовыми алгоритмами и программами: учеб. пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2002. — 203 с.
 Вычислительная техника, алгоритмизация и программирование: учеб. пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2005. — 244 с.
 Основы научных исследований: учебное пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2010. — 239 с.
 Основы научных исследований: учебное пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2009. — 219 с.
 Вычислительная техника, алгоритмизация и программирование: учеб. пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2006. — 267 с.
 Схемотехника ЭВМ: учеб. пособие. — Кривой Рог: Минерал, 2005. — 196 с.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2001);
 Государственная премия Украины в области науки и техники;
 Нагрудный знак «За научные и образовательные достижения» Министерства образования и науки Украины;
 почётный знак председателя Днепропетровского областного совета;
 медаль имени Академика Г. М. Малахова;
 орден имени Академика В. В. Ржевского Академии горных наук Украины;
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 3-й степени.

Примечания

Источники 
 
 
 Азарян Альберт Арамаїсович: праці вченого та література про нього: біобібліографічний покажчик. Вип. 4 / Наукова бібілотека, ДВНЗ «Криворізький національний університет»; уклад. О. В. Кисільова; ред. С. О. Баскакова. — Кривий Ріг: Наукова бібліотека Криворізького національного університету, 2015. — 36 с.

Ссылки 
 Криворожский национальный университет: А. А. Азарян.
 НАН Украины: А. А. Азарян.
 Энциклопедия фонда «Хайазг»: Азарян Альберт Арамаисович.

Выпускники вузов Одессы
Персоналии:Академия горных наук Украины